Corsair, corsario en idioma inglés, puede hacer referencia a:

 Cuatro aviones estadounidenses:
 El Vought O2U Corsair.
 El Chance Vought F4U Corsair.
 El LTV A-7 Corsair II.
 El Cessna 425.

 Tres automóviles:
 El Edsel Corsair.
 El Ford Corsair.
 El Phantom Corsair.

 Dos buques estadounidenses:
 El USS Corsair (SS-435).
 El USS Corsair (SP-159).

 Corsair Components, una compañía californiana de hardware.
 Corsairfly, una compañía aérea.
 Corsair, película estadounidense de 1931 dirigida por Roland West.